Aztecarpalus — рід жуків родини Туруни (Carabidae).

Види 
Рід містить 9 видів:

 Aztecarpalus hebescens Bates, 1882 
 Aztecarpalus hemingi Ball, 1976 
 Aztecarpalus lectoculus Ball, 1970 
 Aztecarpalus liolus Bates, 1882 
 Aztecarpalus marmorus Ball, 1970 
 Aztecarpalus platyderus Bates, 1882 
 Aztecarpalus schaeffer Ball, 1970 
 Aztecarpalus trochotrichis Ball, 1970 
 Aztecarpalus whiteheadi Ball, 1976

Примітки

Туруни
Роди турунів